Никола́й Крыло́в:
 Крылов, Николай Васильевич (1875—1941) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Крылов, Николай Викторович (1931—2008) — советский футболист, футбольный судья.
 Крылов, Николай Иванович (1903—1972) — Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
 Крылов, Николай Игнатьевич (1873 — после 1925) — член III Государственной думы.
 Крылов, Николай Леонидович (1929—2021) — советский и российский военный врач
 Крылов, Николай Митрофанович (1879—1955) — советский математик.
 
 Крылов, Николай Сергеевич (1917—1947) — физик.